A Equipe Trinitária de Copa Davis representa Trinidad e Tobago na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Tennis TT.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Trinitária)

Trinidad e Tobago